Вардаблур () — населённый пункт в Армении:

 Вардаблур (Арагацотн) — село в марзе (области) Арагацотн.
 Вардаблур (Лори) — село в Лорийской области.